Man Seeking Woman ist eine US-amerikanische Comedy-Fernsehserie, die zwischen 2015 und 2017 produziert wurde. Die Geschichte stammt von Simon Rich und basiert auf dessen Buch The Last Girlfriend on Earth aus dem Jahre 2013.

Handlung 
Josh Greenberg ist ein naiver Romantiker und Teilzeitjobber, der auf der verzweifelten Suche nach der richtigen Partnerin und Liebe ist. Gleichzeitig passieren ihn dabei und in seinem Alltag auch immer wieder komische, seltsame, verrückte, surreale oder gruselige Dinge. Dadurch sind auch die meisten seiner Beziehungen nicht von langer Dauer. Dennoch lässt er sich nicht unterkriegen und gibt nie auf. Seine ältere Schwester Liz hilft ihm dabei eine ernsthafte Beziehung zu finden und sein Freund Mike richtigen Sex zu haben.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2015 und 2017 von Broadway Video, Allagash Industries, FX Productions und Canada Film Capital in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 3 Staffeln mit 30 Folgen entstanden. Die letzte Folge wurde am 8. März 2017 ausgestrahlt. Bereits am 4. April 2017 wurde bekannt gegeben, dass die Serie nicht um weitere Staffeln fortgesetzt wird.

Erstmals wurde die Serie am 14. Januar 2015 auf FXX ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 3. August 2016 auf TNT Comedy statt. Die ersten zwei Folgen der 2. Staffel wurden in der deutschen Version erstmals am 5. Oktober 2016 und die 3. Staffel erstmals ab dem 5. Mai 2017. Im deutschen Free-TV ist die Serie seit dem 18. August 2020 auf dem Internet-Fernsehsender Joyn Primetime zu sehen.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Rezeption 
TV Wunschliste bezeichnet die Serie als eine surreale Romantik-Comedy für Ferientage. Aufgrund der ungewöhnlichen Umsetzung und den vielen absurden und skurrilen Humor sei sie aber auch nicht für jeden etwas. In der Internet Movie Database hat sie 7,7 von 10 möglichen Punkten bei der Nutzerbewertung erhalten. Auf Metacritic liegt der Metascore bei 66 von 100. Auf Rotten Tomatoes hat die Serie hingegen 93 von 100 Prozent erhalten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Comedy-Fernsehserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre